Lisselbo kan syfta på:

 Lisselbo, Heby kommun, en by i Östervåla socken, Heby kommun
 Lisselbo, Sala kommun, en by i Möklinta socken, Sala kommun